Lake Bonney kan syfta på följande platser:

Australien 

 Lake Bonney Riverland, South Australia, 
 Lake Bonney SE, South Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar